Écuelles puede referirse a: 

 Écuelles, comuna francesa situada en Saona y Loira; o
 Écuelles, comuna francesa situada en Sena y Marne.